Deacon Hill ist der Name folgender Erhebungen:

 Deacon Hill (Massachusetts),  hohe Erhebung in Middlesex County, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Deacon Hill (Coronation Island),  hohe Erhebung auf Coronation Island, Antarktis